

Communes et localités

Commune
 Esserts-Blay, commune française située dans le département de la Savoie en région Rhône-Alpes.
 Essert, homonymes 

anciennes communes 
 Esserts, ancienne commune française de Haute-Savoie, intégrée à Les Esserts-Ésery, puis de nouveau indépendante sous le nom de Les Esserts, puis renommée Esserts-Salève.
 Esserts-Salève, village français rattaché à la commune de Monnetier-Mornex en Haute-Savoie.
 Les Esserts-Ésery, ancienne commune française de la Haute-Savoie.

Commune
 Esserts, ancien nom français de Wallenried, commune suisse du canton de Fribourg

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme